Луи де Булонь (также Буллонь), в литературе называемый Младшим (, ; 19 ноября 1654, Париж — 21 ноября 1733, там же) — французский живописец, , профессор (1693), директор Королевской Академии живописи и скульптуры (с 1722).

Биография 
Луи де Булонь родился 19 ноября 1654 года в городе Париже в семье художника Луи де Булоня (полного тёзки), известного как Le Vieux (1609—1674). Брат художника Бона Булоня Старшего, известного как L’Aîné (1649—1717), и художницы Мадлен Булонь (1646—1710).

Первые уроки рисования получил под руководством своего отца.

Уже на 18 году жизни был удостоен академической премии и за королевский счёт отправлен на учёбу в Италию. По возвращении в Париж работал преимущественно над религиозными сюжетами.

В 1681 стал членом Королевской Академии живописи и скульптуры, в 1693 — профессором Академии, в 1722 — её директором, а в 1725 году получил титул «первого королевского живописца» Людовикa XV.

Луи де Булонь умер 21 ноября 1733 года в родном городе.

В числе его известных учеников Николя Бертен.

Творчество 
Писал художественные композиции на религиозные, мифологические и исторические темы. Декорировал плафон версальской капеллы.
По указу Людовикa XV изготовил ряд копий произведений Рафаэля для королевской мануфактуры гобеленов.

Картины Луи де Булоня Младшего характеризуют простота композиции, правильность рисунка и удачное распределение света и тени.

Полотна художника сохранились большей частью в Париже в соборе Парижской Богоматери, капелле св. Августина, версальской капелле и др.

Многие его картины гравированы на меди лучшими гравёрами того времени.

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Художники Франции XVII века
Художники Франции XVIII века
Французские художники барокко
Придворные художники
Педагоги Франции
Гравёры Франции